Flipper steht für:

 Flipper, ein Spielgerät, siehe Flipperautomat
 Flipper (Band), US-amerikanische Punk-Band
 Flipper SARL, französischer Automobilhersteller
 Flipper (Fahrgeschäft), ein Fahrgeschäftstyp von Huss
 Flipper (Schiff, 1967), ein Seebäderschiff
 Flipper (Schiff, 1977), ein Seebäderschiff
 Flipper (Schiff, 1999), ein Massengutfrachter
 Flipper (Flosse), Brustflosse bei Walen und Meeresschildkröten
 Flipper (Delfin), eine tierische Hauptfigur in Film und Fernsehen

Nur den Namen des Delfins Flipper tragen folgende Werke als Titel:
 Flipper (1963), US-amerikanischer Abenteuerfilm aus dem Jahr 1963
 Neues Abenteuer mit Flipper, US-amerikanischer Abenteuerfilm von 1964
 Flipper (Fernsehserie), US-amerikanische Kinderserie in drei Staffeln (1964–1967) 
 Flippers neue Abenteuer, US-amerikanische Kinderserie in vier Staffeln (1995–2000)
 Flipper (1996), Neuverfilmung des Spielfilms von 1963 im Jahr 1996
 Flipper & Lopaka, Zeichentrickserie in drei Staffeln (1997–2000)

Siehe auch:
 Die Flippers